Ligota Górna (deutsch Ober Ellguth) ist der Name folgender Orte in Polen:

 Ligota Górna (Kluczbork) im  Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole
 Ligota Górna (Strzelce Opolskie) im Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln